10034-85-2 est le numéro CAS de deux composés : 
 l’acide iodhydrique ;
 l’iodure d'hydrogène.

Numéro CAS